Павловић је српско презиме које је било деветe најчешћe презимена у Србији у 2011. години. То је патроним и значи син Павла.

Познати људи

А 
 Александар Павловић (1983– ), црногорски и српски кошаркаш
 Ана Павловић (1973– ), српска примабалерина Балета Народног позоришта у Београду
 Андра Николић (1853–1918), српски књижевник и политичар
 Андрија Павловић (1993– ), српски фудбалер

Б 
 Бојан Павловић (1986– ), српски фудбалер
 Бранко Павловић , професор филозофије Филозофског универзитета у Београду. (1928.-1986)

В 
 Вида Павловић (1945–2005), певачица ромске и српске музике
 Висарион Павловић (1670–1756), српски песник и епископ
 Властимир Павловић Царевац (1895–1965), српски музичар и диригент

Г 
 Гордана Павловић (1971– ), српска књижевница
 Гордана Павловић-Лажетић (1955– ), професор Математичког факултета у Београду
 Гргур Павловић Хрватинић (14. век), великаш из Доњих Краја

Д 
 Данијел Павловић (1985– ), српски музичар
 Даница Павловић (1976– ), српски писац поезије и есеја
 Даринка Павловић (1921–1943), учесница Народноослободилачке борбе
 Димитрије Павловић (1846–1930), патријарх српски Димитрије, 39. врховни поглавар Српске православне цркве
 Доброслав Ст. Павловић (1916–2009), српски архитекта
 Доментијан Павловић (1911–1983), епископ Српске православне цркве
 Драган Павловић Латас (1960– ), македонски новинар српског порекла
 Драган Павловић Шиља (1908–1942), учесник Народноослободилачке борбе
 Драгиша Павловић (1943–1996), српски и југословенски политичар
 Дринка Павловић (1918–1943), учесница Народноослободилачке борбе

Ж 
 Живко Павловић (1871–1938), високи официр српске војске
 Живко Павловић (сликар) (19. век), српски сликар и иконописац
 Живојин Павловић (1933–1998), српски редитељ, књижевник и сликар
 Живорад Жика Павловић, измишљени лик појављује у серијалу филмова Луде године
 Живорад Павловић (1905–1979), српски дечји лекар
 Живојин Павловић (комуниста) (1898–1941), југословенски комуниста

З 
 Зоран Павловић (1932–2006), српски сликар и ликовни критичар

И 
 Ивана Павловић (1974– ), певачица српске рок групе „Негатив“
 Иваниш Павловић (1423–1450), српски кнез

Ј 
 Јеремија М. Павловић (1881–1931), српски етнолог, етнограф, учитељ и политичар
 Јован Павловић (министар) (1843–1892), српски књижевник, новинар и политичар
 Јован Павловић (свештеник) (1804–1861), српски свештеник

Л 
 Леонтије Павловић (1914–1997), српски историчар уметности

Љ 
 Љиљана Павловић-Самуровић (1935–2006), професор шпанског језика и књижевности

М 
 Марина Павловић-Бараћ (1946– ), оперски певач
 Марко Павловић (1956– ), доктор правних наука и историчар права
 Милан Павловић (глумац) (1970– ), босанскохерцеговачки филмски глумац
 Милена Павловић (1972– ), српска филмска, телевизијска и позоришна глумица
 Милена Павловић-Барили (1909–1945), српска сликарка
 Миленко Павловић (1959–1999), пилот Војске Југославије
 Милисав Павловић (1905–1998), југословенски новинар
 Милица Павловић Дара (1915–1944), учесница Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Милован Павловић (1842–1903), српски генерал из времена Краљевине Србије
 Милоје Павловић (1887–1941), народни херој Југославије
 Милорад Павловић (1865–1957), српски професор, публициста и преводилац
 Милош Павловић (аутомобилиста) (1982– ), српски аутомобилиста
 Милош Павловић (фотограф) (1910–1985), српски адвокат и фотограф уметник
 Милош Павловић (шахиста) (1962– ), шахиста, велемајстор из Србије
 Миодраг Павловић (1928–2014), српски књижевник, песник и есејиста
 Мирослав Павловић (1942–2004), југословенски фудбалски репрезентативац
 Митрополит Мелентије Павловић (1776–1833), београдски митрополит од 1831. до 1833.
 Михајло Миша Павловић, измишљени лик појављује у пет издања филма Луде године

Н 
 Наташа Павловић (19??– ), америчка глумица српског порекла
 Немања Павловић (19??– ), српски телевизијски глумац
 Никола Павловић (15. век), српски кнез
 Николас Павловић (1978– ), бивши аргентински фудбалер

П 
 Павле Павловић (1888–1971), револуционар и друштвено-политички радник ФНР Југославије и НР Србије
 Пеко Павловић (1828–1903), црногорски перјаник, командант и војвода
 Петар I Павловић (?–1420), српски кнез
 Петар II Павловић (1425–1463), српски кнез
 Петар Павловић (геолог) (1864–1938), српски геолог
 Предраг М. Павловић (1936–1997), српски писац, књижевник и песник

Р 
 Радослав Павловић (1420–1441), српски кнез
 Радослав Павловић (глумац) (1911–1991), српски телевизијски и филмски глумац
 Радослав Павловић (драмски писац) (1954– ), српски писац
 Ранко Павловић (1943– ), српски књижевник
 Ратко Павловић Ћићко (1913–1943), српски песник, учесник Шпанског грађанског рата и Народноослободилачке борбе

С 
 Сара Павловић (1996– ), српска фудбалерка и чланица женске омладинске репрезентације Србије
 Слободан Павловић (привредник) (1938– ), српски привредник из Чикага
 Слободан Павловић (професор) (1912–1994), редовни професор Ветеринарског факултета у Београду
 Стојадин Павловић (1881–1939), српски и југословенски политичар

Т 
 Теодор Павловић (1804–1854), српски књижевник и политичар

Види још 
 Дом породице Павловић
 Живојин Павловић (вишезначна одредница)
 Јован Павловић (вишезначна одредница)
 КУД Ђока Павловић
 Милан Павловић
 Милош Павловић (вишезначна одредница)
 Основна школа Милица Павловић Чачак
 Петар Павловић
 Слободан Павловић

Референце